Die 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1963/64 war die vierte Saison der 1. Amateurliga in Nordwürttemberg. Die Meisterschaft gewannen die Amateure des VfB Stuttgart als Titelverteidiger mit vier Punkten Vorsprung vor dem VfR Heilbronn. Da die VfB-Amateure nicht aufstiegsberechtigt waren, nahm der VfR Heilbronn an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd teil, scheiterte dort jedoch am FC Emmendingen.

Der VfR Aalen, die SpVgg Feuerbach, der SC Stuttgart und die TSF Stuttgart stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1963/64

Fußballsaison 1963/64
1963